Jackson Field ist der Name mehrerer Flugplätze in den Vereinigten Staaten:

 Jackson Field (Colorado)
 Jackson Field (Illinois)
 Jackson Field (Minnesota)